Herba berruguera o celidònia (Chelidonium majus), planta de la família papaveraceae 
 Herba berruguera o cua d'escorpí (Heliotropium europaeum), planta de la família de les boraginàcies